Па́ртанен () — финская фамилия. Известные носители:

 Партанен, Вели-Матти (род. 1991) — финский легкоатлет.
 Партанен, Хейкки (1942—1990) — финский кинорежиссёр.
 Партанен, Эйно (1902—1962) — финский фотограф и основатель сети фотосалонов Helios Oy.
  (1906—1996) — финский министр.